До́лгое проща́ние:

Литературные произведения 
 «Долгое прощание» — роман Рэймонда Чандлера.
 «Долгое прощание» — повесть Юрия Трифонова.

Фильмы 
 «Долгое прощание» () — американский фильм 1973 года.
 «Долгое прощание» — российский фильм 2004 года.